Mombuey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mombuey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Mombuey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar